

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Arquimedes Caminero, (1987- ), joueur dominicain de baseball ;
 José Luis Caminero, (1967- ), footballeur espagnol ;

Homonymie de patronyme